Donald McNeill ha battuto in finale Bobby Riggs 8-6 6-8 6-3 7-5.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1940